Bennaria är ett släkte av insekter. Bennaria ingår i familjen kilstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kilstritar
Bennaria